Le patronyme Claes ou Claeys (Clays) ou encore Claesz (abréviation de Claeszoon, c'est-à-dire « fils de Claes ») provient du prénom néerlandais Klaas ou Niklaas (comme dans Sint-Niklaas), anciennement écrit comme Claes ou Claas et suivi du suffixe -s (éliminé car double) indiquant une filiation; comparable au français Nicolas.

Patronyme

Claes  
 Adolphe Claes (-) est un musicien violoniste belge ;
 Dirk Claes (1959-) est un homme politique belge flamand ;
 Ernest Claes (1885-1968) est un écrivain belge d'expression néerlandaise ;
 Gabrielle Claes est conservatrice de la Cinémathèque royale de Belgique depuis 1988 ;
 Georges Claes (1920-1994) est un coureur cycliste belge ;
 Hanne Claes (1991-) est une athlète belge ;
 Hilde Claes (1967-) est une femme politique belge ;
 Ingrid Claes (1968-) est une députée belge ;
 Jappe Claes (1952-) est un acteur belge ;
 Johnny Claes (Octave Jean « Johnny » Claes (1916-1956) est un pilote automobile belge ;
 Lode Claes (1913-1997) est un journaliste et un politicien belge ;
 Pierre Claes (1877-1915) un caporal belge, né à Schaerbeek le  et fusillé à Kuringen par les Allemands le  pour espionnage ;
 Pierre Claes (1901-1989) un cycliste belge, né à Koekelberg le  et décédé à Malines le  ; 
 Ronny Claes (1957-) est un coureur cycliste belge ;
 Sonja Claes (1958-) est une bourgmestre et députée belge ;
 Virginie Claes a été Miss Limbourg et Miss Belgique en 2006 ;
 Willy Claes (1938) est un homme politique et chef d'orchestre belge.

Claeys 
 Alain Claeys (1948-), un homme politique français ;
 Arno Claeys (2000-), coureur cycliste belge ;
 Emiel Claeys (1894-1984), un homme politique belge ;
 Émilie Claeys (1855-1943), une féministe belge ;
 Geoffrey Claeys (1974-), un joueur de football belge ;
 Jean-Claude Claeys (1951-), un auteur et illustrateur français ;
 Philip Claeys (1965-), un homme politique belge membre du parlement européen pour la Flandre ;
 Séraphine Claeys (1955-), une dessinatrice et une scénariste de bande dessinée belge ;
 Jean-Yves Claeys (1896-1978), chef du service archéologique de l'EFEO (École française d'Extrême-Orient) ;
 Matthias Claeys (1987-), un dramaturge et metteur en scène français.

Claesz 
 Pieter Claesz (vers 1596-1661), un peintre de nature morte néerlandais.

Clays 
 Arthur Clays (1893- ?) fut un homme politique belge ;
 Paul Clays (1817-1900) est un peintre ;belge.

Prénom 
 Claes Cornelisz. Moeyaert, 1592-1655, peintre néerlandais du siècle d'or.

Marque 
 Claeys, une marque de matériel agricole fondée par Léon Claeys faisant partie de CNH Global
 Ateliers Claeys Flandria, un ancien fabricant de motocyclettes belge

Toponyme 
 Rue Caporal Claes à Bruxelles ;
 Avenue Clays à Bruxelles.

en:Claeys